Vireux steht für:
 Vireux-Molhain, eine Gemeinde in Frankreich
 Vireux-Wallerand, eine Gemeinde in Frankreich

Siehe auch
 Vigreux